Francja:
 Collonge-en-Charollais – gmina
 Collonge-la-Madeleine – gmina

Szwajcaria:
 Collonge-Bellerive – gmina w kantonie Genewa

Osoby:
 Jeanne Collonge – francuska triathlonistka